Um eine Nasenlänge – film del 1931 diretto da Johannes Guter
Um eine Nasenlänge – film del 1949 diretto da E.W. Emo